Червоное () — село в Белогорском районе Хмельницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 222 человека. Почтовый индекс — 30214. Телефонный код — 3841. Занимает площадь 0,082 км². Код КОАТУУ — 6820387005.

Местный совет 
30214, Хмельницкая обл., Белогорский р-н, с. Перерослое, ул. Центральная, 38

Примечания

Ссылки 
 Червоное на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Хмельницкой области 

Населённые пункты Белогорского района (Хмельницкая область)